

België 
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Bachte)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Bouillon)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Chimay)
 Sint-Pieter en Paulusbasiliek (Dendermonde)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Doornzele)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Droixhe)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Elverdinge)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Grimde)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Halmaal)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Hansbeke)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Herenthout)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Herne)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Kallo)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Loenhout)
 Sint-Pieters-en-Pauluskerk (Malmedy)
 Sint-Pieters-en-Pauluskerk (Mechelen)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Middelburg)
 Sint-Pieter en Pauwelkerk (Mol)
 Oude Sint-Pieter en Pauluskerk (Neder-Over-Heembeek) 
 Nieuwe Sint-Pieter en Pauluskerk (Neder-Over-Heembeek) 
 Sint-Pieter en Pauwelkerk (Neerijse)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Oostende)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Othée)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Ploegsteert)
 Sint-Pieter-en-Pauluskerk (Pradeels)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Pulle)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Rumbeke)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Schelle)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Vroenhoven)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Waasten)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Wommelgem)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Zulte)

Duitsland 
 Franciscaner kloosterkerk Petrus en Paulus (Angermünde)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Berlijn)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Eisleben)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Görlitz)
 Petrus en Pauluskerk (Hochheim am Main)
 Petrus en Pauluskerk (Koblenz)
 Petrus en Pauluskerk (Kranenburg)
 Petrus en Pauluskerk (Ockenheim)
 Petrus en Pauluskerk (Potsdam)
 Stiftskerk HH. Petrus en Paulus (Reichenau)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Remagen)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Siegen)
 Petrus en Pauluskerk (Völlen)
 Petrus en Pauluskerk (Weimar)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Würzburg)

Frankrijk 
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Calais)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Meteren)
 Sint-Pieter-en-Pauluskerk (Pradeels)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Rueil-Malmaison)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Rosheim)

Luxemburg 
 Sint-Pieter en Pauluskerk (Asselborn)

Nederland 
 Petrus en Pauluskerk (Arcen)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Boschkapelle)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Breedenbroek)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Cothen)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Dinteloord)
 Petrus en Pauluskerk (Geldrop)
 Petrus en Pauluskerk (Haarlem)
 Petrus en Pauluskerk (Den Helder)
 Petrus en Pauluskerk (Hoog-Keppel)
 Petrus en Pauluskerk (Leidschendam)
 Petrus en Pauluskerk (Loppersum)
 Petrus en Pauluskerk (Maassluis)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Maastricht)
 Petrus en Pauluskerk (Middelburg)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Ovezande)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Reeuwijk)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Schaesberg)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Schipperskerk)
 Petrus en Pauluskerk (Soest)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Tilburg)
 Petrus en Pauluskerk (Ulft)

Polen 
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Krakau)
 Sint-Petrus-en-Paulusbasiliek - Poznań
 Petrus en Pauluskerk (Warschau)

Rusland 
 Petrus en Pauluskerk (Moskou)
 Petrus en Pauluskerk aan de poort van de Jauza - Moskou
 Petrus en Pauluskerk in Jasenevo - Moskou
 Petrus en Pauluskerk (Nizjni Novgorod)
 Petrus en Pauluskerk (Prochorovka)

Slowakije
 Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk (Barca)

Suriname
 Sint-Petrus-en-Pauluskathedraal (Paramaribo)

Tsjechië
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Brno)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Kralovice)
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Vyšehrad)

Verenigde Staten  
 Saints Peter and Paul Church - San Francisco

Zie ook
 Sint-Petrus-en-Pauluskathedraal (doorverwijspagina)

Petrus-en-Pauluskerk